Het tennis vrouwen enkelspel op de Pan-Amerikaanse Spelen 1999 werd gehouden van 29 juli tot en met 5 augustus op het complex van de Winnipeg Lawn Tennis Club in Winnipeg. Titelverdediger was de Argentijnse Florencia Labat.

Toernooischema

Legenda 
A = Alternatief
INV = Invitatie
DSQ = Gediskwalificeerd
R = Gestopt / opgegeven
W/O = Walk-over

Eindfase 
{{Wedstrijdschema laatste 8 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Kwartfinale
| RD2=Halve finale
| RD3=Finale
| team-width=175

| RD1-seed1=
| RD1-team1= María Vento-Kabchi
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2='''6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=
| RD1-team2= Lilia Osterloh
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=0
| RD1-score2-3=
| RD1-seed3=
| RD1-team3=

Zie ook
Tennis op de Pan-Amerikaanse Spelen 1999 (mannen)

Tennis op de Pan-Amerikaanse Spelen 1999